Embraer KC-390 — реактивный двухдвигательный транспортный самолёт средней дальности производства бразильской компании Embraer.
Самолёт предназначен для переброски грузов, дозаправки в воздухе, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации.

История создания 
Тактический транспортный самолёт KC-390, внешне и функционально схож с японскими Kawasaki C-1 и C-2. Это самый крупный самолёт, когда-либо созданный Embraer. 

Разработка самолёта началась в 2006 году по заказу ВВС Бразилии на замену транспортников C-130 Геркулес. 
Изначально самолёт получил обозначение C-390. При конструировании самолёта были применены разработки и технологии, применявшиеся при производстве авиалайнеров серии E-Jet. 
После принятия решения о создании варианта воздушного танкера, название проекта было изменено на KC-390, чтобы подчеркнуть эту новую характеристику самолёта. Впервые самолёт был представлен общественности в 2014 году, а первый полёт совершил 3 февраля 2015. 
Изначально планировалось начать лётные испытания до конца 2014 года, но из-за задержек, связанных с тестами интеграции авионики были перенесены на 2015 год.

Планируется, что KC-390 будет напрямую конкурировать на международном рынке тактической авиации с американским C-130J. Если сравнивать с C-130J, то ожидается, что KC-390 будет на 15 % быстрее, на 18 % грузоподъёмнее и обходиться заказчику в 59 % стоимости конкурента. И хотя дальность полёта KC-390 на 15 % меньше C-130J, функция заправщика является для него стандартной, тогда как лишь некоторые специализированные варианты «Геркулеса» могут служить в качестве воздушных танкеров.

Конструкция 
KC-390 имеет вместительный, прямоугольный грузовой отсек, характерный для тактических транспортников среднего размера и дальности, занимающий большую часть длины самолёта. Грузовой отсек способен вместить до трёх транспортных средств, общей массой 23 т, например три Humvee или один БТР VBTP-MR Guarani. 

Горизонтальное оперение, как и на многих других военно-транспортных самолётах, установлено в верхней части киля в конфигурации управляемого стабилизатора.

Нос самолёта достаточно короткий и изогнутый книзу для обеспечения экипажу хорошей обзорности. 

Усиленное шасси позволяет самолёту совершать взлёты и посадки на неподготовленные полосы. 

Авионика KC-390 исключительна для самолёта такого класса. Она включает HUD-дисплеи для обоих пилотов, систему ночного видения, GPS, а также систему CARP (Computed Air Release Point), позволяющую автоматически открывать двери грузового отсека и осуществлять сброс грузов в расчётной точке воздушного пространства. У обоих пилотов одинаковый набор приборов управления. 
Самолёт управляется и контролируется посредством цифровой системы fly-by-wire.

Заказы 
В 2014 году заключён контракт с поставкой 28 KC-390 в ВС Бразилии. Первые поставки должны начаться в 2018 году.Португалия закупает пять военно-транспортных самолетов Embraer KC-390

Тактико-технические характеристики 
 Максимальная полезная нагрузка (сконцентрированная) — 26 т
 Максимальная полезная нагрузка (распределённая) — 23 т
 Максимальная скорость — 870 км/ч/0,8 Маха (470 узлов)
 Практический потолок — 10970 метров (36000 футов)
 Дальность с грузом 26 т — 1834 км (1140 морских миль)
 Дальность с грузом 23 т — 2555 км (1380 морских миль)
 Дальность с грузом 14 т — 4393 км (2730 морских миль)
 Перегоночная дальность — 6130 км (3310 морских миль)
 Перегоночная дальность с топливными баками, размещёнными в фюзеляже — 7402 км (4600 морских миль)
 Конфигурация грузов: 80 солдат, 66 десантников, 3 Humvee, 1 вертолёт Blackhawk, LAV-III, БТР VBTP-MR Guarani, Astros II MLRS
 Длина — 33,43 м
 Размах крыла — 33,94 м
 Высота — 11,43 м
 Размеры грузовой кабины: длина — 12,7 м, высота — 2,95 м (максимальная 3,2 м), ширина — 3,45 м
 Максимальный взлётный вес — 81,0 т
 Силовая установка — 2 × IAE V2500-E5 тягой 139,4 кН каждый

См. также 
  (намечалось совместное производство с Боинг)
 Ан-178
 Kawasaki C-2
 Ил-276

Ссылки 
 Embraer KC-390 на сайте Embraer
 Первый полёт самолёта КС-390
 Нелёгкая судьба бразильского военно-транспортного самолёта КС-390 // LJ
 Бразильцы завершили предварительное проектирование нового транспортника // Лента. Ру, 2012
 В Бразилии состоялась выкатка первого транспортника KC-390 // Лента. Ру, 2014
 Транспортник KC-390 испытают с электродистанционной системой управления // Лента. Ру, 2015
 EMBRAER KC-390 Medium-range transport aircraft

Примечания 

Самолёты Бразилии
Самолёты Embraer
Военно-транспортные самолёты
Предсерийные самолёты и прототипы